Niemeläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1951), plongeur et architecte finlandais
 (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois